Beaumetz kan syfta på:

 Beaumetz, fransk kommun i departementet Somme
 Beaumetz-lès-Aire, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Beaumetz-lès-Cambrai, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Beaumetz-lès-Loges, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais